Баходиржон Султа́нов (15 января 1985) — узбекский боксёр, чемпион Азиатских игр 2006 года, призёр Олимпийских игр 2004 года и чемпионата мира 2003 года.

Награды и звания 
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (2003)
 Орден «Дустлик» (2009)

Примечания 

Боксёры Узбекистана
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Чемпионы Азии по боксу